O'Shea kan som auktorsförkortning betyda:

 Mark O'Shea
 Steve O'Shea

Robotskapade auktorsförkortningar